Ян Усмошвец (Усмович, Усмарь, от слова усмие — «кожа») — легендарный летописный богатырь. Упоминается в летописях под 992, 1001 и 1004 гг, всегда в роли победителя печенегов, в двух последних случаях вместе с богатырём Алексеем Поповичем. 

Наиболее подробен следующий легендарный рассказ. В 992 году печенеги пришли из-за Сулы на берега Трубежа и стали вызывать на единоборство с их богатырём. Охотников не находилось, и великий князь Владимир начал тужить. Тут подошёл старик и сказал, что оставшийся дома меньшой его сын (из пяти) в гневе разрывает кожу. Силач был вызван; для пробы силы он схватил бежавшего мимо быка и вырвал кожу с мясом, сколько мог захватить рукою. Печенежский силач был им побеждён и печенеги бежали. Князь Владимир заложил на месте поединка город, дав ему название Переяслав, якобы потому, что здесь русский богатырь «перенял» славу печенежского. Однако город Переяславль упоминался ещё в договоре 907 года Олега с греками. 

Позднейшая сходная сказка о Никите (Кирилле) Кожемяке напечатана во 2-м томе «Записок о Южной Руси» Кулиша. Здесь богатырь — старик, мнёт и рвёт в гневе кожи, убивает змея и освобождает похищенную змеем царевну. Летописный Ян Усмошвец и украинский Кирилл Кожемяка, по-видимому, два далеко разошедшиеся варианта одного и того же сказочного мотива об освобождении царевны от похитившего её змея.

См. также 

 Никита Кожемяка
 Симон Дубильщик

Источник 
 
 Ян Усмошвец  // Исторический словарь

Персонажи русских былин